Richard G. Gervais est une personnalité québécoise du monde des affaires.

Biographie 
Richard G. Gervais a fait ses études classiques au Collège Stanislas de Montréal et est bachelier en sciences politiques du Collège Loyola. Il détient une maîtrise en sciences politiques de l’Université Fordham de New York et a effectué la scolarité d’un Doctorat en sciences politiques à l’Institut d'études politiques de Paris. Il a aussi étudié à l’École de management de l’Université McGill de Montréal.

Il amorce sa carrière par la voie politique alors qu’il est, en 1967, adjoint de Jean Marchand, ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration et leader du Québec au sein du gouvernement Pearson. De 1968 à 1975, il occupe des postes clés : adjoint politique pendant près de quatre ans de l’honorable Mitchell Sharp, ministre des Affaires étrangères du Canada dans le gouvernement de Pierre E. Trudeau ; adjoint exécutif du Comité spécial mixte sur la Constitution du Canada ; secrétaire exécutif et membre de la commission Hugessen ; secrétaire exécutif de la commission Ducros.  

Au cours de ces années, il est membre ex-officio des délégations canadiennes à l'assemblée générale des Nations unies, au  de l'OTAN (Washington DC) et lors de nombreuses visites d’État en Europe. Il est, depuis ses années étudiantes, très impliqué politiquement.

En 1975, il devient directeur des affaires extérieures pour le Canada français de la compagnie Pétrolière Impériale (Esso). Il occupe ce poste pendant plus de sept ans. Il jette les bases d’une politique de relations gouvernementales pour l’entreprise et en conseille les dirigeants, incluant le PDG d'Exxon aux États-Unis. Il redirige la politique de dons de l’entreprise – alors la plus importante au pays – vers la politique, les arts et la culture et est personnellement responsable de la mise sur pied et la pérennité de nombreux programmes : Concerts Esso de l’OSM, Tournée Esso du Théâtre du Nouveau-Monde, soutien Esso aux musées régionaux du Québec, prix littéraire Esso du Cercle du livre de France, financement Esso de la Vie des arts ; ainsi que des mesures d’appui à des organismes naissants : Mouvement d’action pour l’art lyrique, Guilde graphique, Théâtre de la manufacture, etc. 

En 1981, il devient premier vice-président et directeur général (Québec) de PIR, la plus importante société de relations publiques de l’époque au Canada. Il poursuit son encouragement à la culture et joue un rôle d’appui aux premiers pas de la Biennale d'art contemporain de Montréal, entre autres. Il compte, parmi ses clients, le prestigieux Centre canadien d'architecture dont il conseille le fondateur et directeur.

En 1985, il devient président de GGA Communications qu'il fonde avec des collaborateurs, poste que Gervais occupait jusqu'en 2010 au moment où la firme cesse ses activités.

Il est, depuis juillet 2010, président de la firme Wagram Conseils stratégiques/ Relations publiques et gouvernementales inc., qu'il a créée.

Depuis 1993, il est consul honoraire de la république de Maurice au Canada.

Activités 

Membre de plusieurs conseils d’administration, il a été successivement président du Théâtre du Nouveau-Monde et des Ballets Jazz de Montréal, membre du Conseil de l’Orchestre symphonique de Montréal, de la Chambre de Commerce française au Canada, de la Vie des Arts, du Cercle canadien des Arts décoratifs, de l’Association médicale internationale (AMI), du Conseil pour le monde des affaires et des arts au Canada (CBAC) de Toronto, où il représentait le Québec, du Fonds Canadiana – auquel il a fait de nombreux dons – du Centre des Arts de Confédération de Charlottetown, de la Quinzaine internationale de théâtre de Québec et de celui du Festival de Lanaudière dont il a été Gouverneur pendant plusieurs années. Passionné aussi par l’histoire, il est membre de la Société Napoléonienne Internationale.

Il est depuis 30 ans Vice-président du conseil d'administration de la Maison des étudiants canadiens à Paris ; il est membre du Conseil de la Renault Canada, ainsi que du Council on Canada-US Relations et du Thomas O. Enders Endowment, tous deux de New-York.  De plus, il a également présidé, au cours des années, de très nombreux événements spéciaux et participé à plusieurs campagnes de financement. Il est Sociétaire et Donateur émérite du Musée des Beaux Arts de Montréal, Mécène du Musée McCord et Ambassadeur de la Biennale d’Art contemporain. En France il est membre des Amis du Louvre et du Club français de la Médaille. Collectionneur invétéré, il possède, entre autres, l'une des plus importantes collections privées de photos et d’artefacts politiques québécois et canadiens. Au fil du temps, il a offert de nombreuses pièces à certains musées et organismes du pays.

Richard G. Gervais est membre de plusieurs associations professionnelles dont la Chambre de Commerce du Montréal métropolitain, la Société canadienne des relations publiques, la Société des relationnistes du Québec, le Cercle canadien de Montréal et le Conseil des relations internationales de Montréal. Il a été récemment administrateur du Forum francophone des affaires.

Œnophile, il a été pendant plusieurs années le Maître de la Commanderie de Bordeaux à Montréal et appartient à de nombreuses confréries en France.  

À Montréal, il est membre du Club Mont-Royal et du Beaver Club ; à Paris, du Cercle Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Sulpice. 

Au cours des années, il a reçu de nombreuses médailles et distinctions. Parmi celles-ci, il reçoit en 1967 la médaille du Centenaire de la Confédération Canadienne dont il avait participé à la promotion en France à titre de président des étudiants de la Maison des Étudiants Canadiens ; en 1992, du Gouverneur général Roman Hnatyshyn la Médaille commémorative du  de la Confédération et en 2002 la Médaille du Jubilé de la Reine de la Gouverneure Générale Adrienne Clarkson. En 1986, il avait été intronisé dans l’Ordre de Saint-Jean par le Gouverneur Général Jeanne Sauvé et est, depuis 1981, Commandeur de l’Ordre Militaire et Hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem. Il a, au cours des années, reçu de nombreuses autres médailles et décorations.

Notes et références 

Homme d'affaires québécois
Élève de l'Institut d'études politiques de Paris
Élève du collège Stanislas de Montréal
Naissance au Québec
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)